Celestynów (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Gostyński
 Celestynów (powiat Opoczyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Opoczyński
 Celestynów (powiat Zgierski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Zgierski
 Celestynów (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Otwocki
 Celestynów (powiat Otwocki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Otwocki
 Celestynów (powiat Zwoleński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Zwoleński